Protet – francuski niszczyciel typu Bisson
 Protet – francuska fregata typu Commandant Rivière